Quinsac kan syfta på:
 Quinsac, Dordogne
 Quinsac, Gironde